2 miejscowości w Polsce 
 Agnieszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Agnieszkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo

Linki zewnętrzne